John Sutcliffe ist der Name folgender Personen:

* John Sutcliffe (Fußballspieler, 1868) (John William Sutcliffe; 1868–1947), englischer Fußball- und Rugbyspieler 
 John Sutcliffe (Fußballspieler, 1913) (1913–??), englischer Fußballspieler 
 John Sutcliffe (Politiker) (* 1931), britischer Politiker
 John Sutcliffe (Radsportler), britischer Radsportler